Miguel de la Madrid kan syfta på:

 Miguel de la Madrid, mexikansk politiker

Geografi

Mexiko 

 Miguel de la Madrid, Campeche, Candelaria, 
 Miguel de la Madrid, Chiapas, Comitán, 

Robotskapade Mexikoförgreningar